Кармышев — фамилия; имеет женскую форму Кармышева.
 Кармышев, Юрий Владимирович (1963-2017) — украинский герпетолог, кандидат биологических наук.
Кармышев, Лакай Кармышевич (род. 1930) — советский и таджикский государственный деятель, председатель Горно-Бадахшанского облисполкома (1970—1972).
 Кармышева, Балкис Халиловна (1916—2000) — советский и узбекский этнограф-тюрколог, доктор исторических наук.
 См. также 
 Кармышево — село в Кармышевском сельсовете муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан России.